Architectonica peracuta är en snäckart som först beskrevs av Dall 1889.  Architectonica peracuta ingår i släktet Architectonica och familjen Architectonicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Snäckor
peracuta